

Населені пункти та їхні частини
 Словик — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Словик — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Словик — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Словик — частина села Весола в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Словик — частина села Заґужице-Дворські в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Словик — колонія в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства

Примітки